Kalinino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Amur:
 Kalinino (Amur)
 in der Oblast Astrachan:
 Kalinino (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Kalinino (Baschkortostan, Baimakski), im Baimakski rajon
 Kalinino (Baschkortostan, Ilischewski), im Ilischewski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Kalinino (Belgorod)
 in der Republik Chakassien:
 Kalinino (Chakassien)
 in der Oblast Iwanowo:
 Kalinino (Iwanowo, Furmanowski), im Furmanowski rajon
 Kalinino (Iwanowo, Leschnewski), im Leschnewski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Kalinino (Jaroslawl, Bolscheselski), im Bolscheselski rajon
 Kalinino (Jaroslawl, Gawrilow-Jamski), im Gawrilow-Jamski rajon
 Kalinino (Jaroslawl, Jaroslawski), im Jaroslawski rajon
 Kalinino (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon
 in der Jüdischen Autonomen Oblast:
 Kalinino (Jüdische Autonome Oblast)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Kalinino (Kaliningrad) (bis 1946 Mehlkehmen bzw. Birkenmühle)
 in der Oblast Kaluga:
 Kalinino (Kaluga, Koselski), im Koselski rajon
 Kalinino (Kaluga, Schisdrinski), im Schisdrinski rajon
 Kalinino (Kaluga, Schukowski), im Schukowski rajon
 in der Oblast Kirow:
 Kalinino (Kirow, Malmyschski), im Malmyschski rajon
 Kalinino (Kirow, Urschumski), im Urschumski rajon
 in der Oblast Kostroma:
 Kalinino (Kostroma, Buiski), im Buiski rajon
 Kalinino (Kostroma, Galitschski), im Galitschski rajon
 Kalinino (Kostroma, Kostromskoi), im Kostromskoi rajon
 Kalinino (Kostroma, Soligalitschski), im Soligalitschski rajon
 Kalinino (Kostroma, Tschuchlomski), im Tschuchlomski rajon
 in der Region Krasnodar:
 Kalinino (Krasnodar)
 in der Oblast Lipezk:
 Kalinino (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Kalinino (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Kalinino (Nischni Nowgorod, Gaginski), im Gaginski rajon
 Kalinino (Nischni Nowgorod, Kstowski), im Kstowski rajon
 in der Oblast Omsk:
 Kalinino (Omsk, Omski), im Omski rajon
 Kalinino (Omsk, Russko-Poljanski), im Russko-Poljanski rajon
 in der Oblast Orjol:
 Kalinino (Orjol, Liwenski), im Liwenski rajon
 Kalinino (Orjol, Orlowski), im Orlowski rajon
 in der Oblast Pensa:
 Kalinino (Pensa)
 in der Region Perm:
 Kalinino (Perm, Juswinski), im Juswinski rajon
 Kalinino (Perm, Kungurski), im Kungurski rajon
 in der Oblast Pskow:
 Kalinino (Pskow, Beschanizki), im Beschanizki rajon
 Kalinino (Pskow, Ostrowski), im Ostrowski rajon
 in der Oblast Rjasan:
 Kalinino (Rjasan, Nowoderewenski), im Nowoderewenski rajon
 Kalinino (Rjasan, Tschutschkowski), im Tschutschkowski rajon
 in der Oblast Sachalin:
 Kalinino (Sachalin)
 in der Oblast Saratow:
 Kalinino (Saratow, Engelsski), im Engelsski rajon
 Kalinino (Saratow, Krasnokutski), im Krasnokutski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Kalinino (Smolensk)
 in der Republik Tatarstan:
 Kalinino (Tatarstan, Tukajewski), im Tukajewski rajon
 Kalinino (Tatarstan, Wyssokogorski), im Wyssokogorski rajon
 in der Oblast Tjumen:
 Kalinino (Tjumen)
 in der Region Transbaikalien:
 Kalinino (Transbaikalien)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Kalinino (Tschuwaschien, Alatyrski), im Alatyrski rajon
 Kalinino (Tschuwaschien, Wurnarski), im Wurnarski rajon
 in der Oblast Twer:
 Kalinino (Twer, Kaljasinski), im Kaljasinski rajon
 Kalinino (Twer, Kimrski, Fjodorowskoje), im Kimrski rajon, Landgemeinde Fjodorowskoje
 Kalinino (Twer, Kimrski, Malowassiljewskoje), im Kimrski rajon, Landgemeinde Malowassiljewskoje
 Kalinino (Twer, Oleninski), im Oleninski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Kalinino (Wladimir, Alexandrowski), im Alexandrowski rajon
 Kalinino (Wladimir, Petuschinski), im Petuschinski rajon
 in der Oblast Wolgograd:
 Kalinino (Wolgograd)
 in der Oblast Wologda:
 Kalinino (Wologda, Beloserski), im Beloserski rajon
 Kalinino (Wologda, Kaduiski), im Kaduiski rajon
 Kalinino (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Kalinino (Wologda, Nikolski), im Nikolski rajon
 Kalinino (Wologda, Welikoustjugski), im Welikoustjugski rajon
 Kalinino (Wologda, Werchowaschski), im Werchowaschski rajon
 in der Oblast Woronesch:
 Kalinino (Woronesch)

Siehe auch:
 Kalinine (Begriffsklärungsseite), ukrainische Form